Die Ewige Tabelle der Premjer-Liga ist eine Rangliste aller Spielzeiten der höchsten russischen Fußballliga Premjer-Liga (1992 bis 1997 Oberste Liga; 1998 bis 2001 Oberste Division) seit der ersten Saison 1992.

Die Tabelle ist nach der Drei-Punkte-Regel (Sieg 3 Punkte und Unentschieden 1 Punkt) berechnet, die im russischen Fußball-Oberhaus zur Saison 1993 eingeführt wurde. Angeführt wird die Rangliste von Spartak Moskau vor ZSKA Moskau. Rekordmeister ist ebenfalls Spartak Moskau mit zehn Titeln. Spartak, ZSKA, und Lokomotive Moskau können mit 30 Teilnahmen, an allen Spielzeiten seit 1992, die meisten Spielzeiten in der Premjer-Liga vorweisen.

Tabelle

Tabellenlegende 
 Farblich unterlegte Vereine spielen in der Premjer-Liga 2022/23
 Pl. = Platz
 Sai. = Saisons in der Premjer-Liga
 Sp. = Spiele
 S. = Siege
 U. = Unentschieden
 N. = Niederlagen
 Tore + = Erzielte Tore
 Tore - = Gegentore
 TD. = Tordifferenz
 Pkt. = Punkte
  = Meistertitel
  = Abstiege
 Ø-Pkt. pro Sp. = Durchschnittliche Punktzahl pro Spiel

{| class="wikitable sortable" style="text-align:center; font-size: 13px" width="130%"
!Pl.
!class="unsortable"|
!width="18%"| Verein
!Sai.
!Sp.
!S.
!U.
!N.
!Tore +
!Tore -
!TD.
!Pkt.
!
!
!class="unsortable"| Ø-Pkt.pro Sp.
!class="unsortable"| Spielzeiten
|- bgcolor=#FFEFD5
| 1. || align=left bgcolor=#FFFFFF|  || Spartak Moskau
| 30 || 923 || 496 || 230 || 207 || 1639 || 989 ||  || 1708 || 10 ||  ||  || 1992–
|- bgcolor=#FFEFD5
| 2. || align=left bgcolor=#FFFFFF|  || ZSKA Moskau
| 30 || 923 || 481 || 214 || 228 || 1479 || 868 ||  || 1657 || 6 ||  ||  || 1992–  
|- bgcolor=#FFEFD5
| 3. || align=left bgcolor=#FFFFFF|  || Lokomotive Moskau 
| 30 || 923 || 455 || 255 || 213 || 1346 || 860 ||  || 1620 || 3 ||  ||  || 1992–
|- bgcolor=#FFEFD5
| 4. || align=left bgcolor=#FFFFFF|  || Zenit St. Petersburg
| 27 || 832 || 429 || 234 || 175 || 1397 || 803 ||  || 1515 || 8 ||  ||  || 1992, 1996–
|- bgcolor=#FFEFD5
| 5. || align=left bgcolor=#FFFFFF|  || Dynamo Moskau
| 29 || 892 || 365 || 255 || 272 || 1235 || 1029 ||  || 1350 || 0 ||   ||  || 1992–2016, 2017– 
|- bgcolor=#FFEFD5
| 6. || align=left bgcolor=#FFFFFF|  || FK Rostow
| 28 || 862 || 261 || 248 || 353 || 939 || 1136 ||  || 1031 || 0 ||  ||  || 1992–1993, 1995–2007, 2009– 
|- bgcolor=#FFEFD5
| 7. || align=left bgcolor=#FFFFFF|  || Krylja Sowetow Samara
| 27 || 836 || 261 || 223 || 342 || 890 || 1093 ||  || 1006 || 0 ||  ||  || 1992–2014, 2015–2017, 2018–2020, 2021–
|- bgcolor=
| 8. ||align=left bgcolor=#FFFFFF|  || Rubin Kasan
| 19 || 584 || 232 || 170 || 183 || 722 || 606 ||  || 865 || 2 ||  ||  || 2003–2022
|- bgcolor=#FFEFD5
| 9. || align=left bgcolor=#FFFFFF|  || Torpedo Moskau 
| 16 || 492 || 188 || 142 || 162 || 625 || 598 ||  || 706 || 0 ||  ||  || 1992–2006, 2014/15, 2022–
|- bgcolor=
| 10. || align=left bgcolor=#FFFFFF|  || Alanija Wladikawkas
| 16 || 489 || 179 || 109 || 187 || 618 || 688 ||  || 646 || 1 ||  ||  || 1992–2005, 2010, 2012/13 
|- bgcolor=
| 11. ||align=left bgcolor=#FFFFFF|  || Rotor Wolgograd
| 14 || 432 || 156 || 116 || 160 || 577 || 558 ||  || 584 || 0 ||  ||  || 1992–2004, 2020/21
|- bgcolor=#FFEFD5
| 12. ||align=left bgcolor=#FFFFFF|  || Achmat Grosny
| 15 || 454 || 154 || 115 || 195 || 479 || 592 ||  || 577 || 0 ||  ||  || 2005, 2008–
|- bgcolor=#FFEFD5
| 13. ||align=left bgcolor=#FFFFFF|  || FK Krasnodar
| 11 || 344 || 160 || 91 || 93 || 542 || 368 ||  || 571 || 0 ||  ||  || 2011–
|- bgcolor=#FFEFD5
| 14. ||align=left bgcolor=#FFFFFF|  || Ural Jekaterinburg
| 14 || 430 || 135 || 109 || 184 || 490 || 622 ||  || 514 || 0 ||  ||  || 1992–1996, 2013–
|- bgcolor=
| 15. ||align=left bgcolor=#FFFFFF|  || Amkar Perm
| 14 || 434 || 123 || 139 || 172 || 389 || 509 ||  || 508 || 0 ||  ||  || 2004–2018
|- bgcolor=
| 16. ||align=left bgcolor=#FFFFFF|  || Saturn Ramenskoje
| 12 || 360 || 120 || 121 || 119 || 396 || 379 ||  || 481 || 0 ||  ||  || 1999–2010
|- bgcolor=
| 17. ||align=left bgcolor=#FFFFFF|  || Anschi Machatschkala
| 11 || 346 || 99 || 95 || 152 || 346 || 458 ||  || 392 || 0 ||  ||  || 2000–2002, 2010–2014, 2015–2019
|- bgcolor=
| 18. ||align=left bgcolor=#FFFFFF|  || FK Moskau
| 9 || 270 || 92 || 83 || 95 || 295 || 311 ||  || 359 || 0 ||  ||  || 2001–2009
|- bgcolor=
| 19. ||align=left bgcolor=#FFFFFF|  || Schinnik Jaroslawl
| 10 || 304 || 85 || 86 || 133 || 294 || 403 ||  || 341 || 0 ||  ||  || 1992, 1997–1999, 2002–2006, 2008
|- bgcolor=
| 20. ||align=left bgcolor=#FFFFFF|  || Kuban Krasnodar
| 9 || 286 || 76 || 96 || 114 || 305 || 381 ||  || 324 || 0 ||  ||  || 1992, 2004, 2007, 2009, 2011–2016
|- bgcolor=
| 21. ||align=left bgcolor=#FFFFFF|  || Tom Tomsk
| 9 || 266 || 76 || 77 || 133 || 261 || 396 ||  || 305 || 0 ||  ||  || 2005–2012, 2013/14, 2016/17
|- bgcolor=
| 22. ||align=left bgcolor=#FFFFFF|  || Tschernomorez Noworossijsk
| 8 || 248 || 74 || 65 || 109 || 274 || 357 ||  || 287 || 0 ||  ||  || 1995–2001, 2003
|- bgcolor=
| 23. ||align=left bgcolor=#FFFFFF|  || Lokomotive Nischni Nowgorod
| 8 || 248 || 68 || 63 || 117 || 233 || 356 ||  || 267 || 0 ||  ||  || 1992–1997, 1999–2000
|- bgcolor=
| 24. ||align=left bgcolor=#FFFFFF|  || FK Ufa
| 8 || 240 || 61 || 80 || 99 || 210 || 282 ||  || 263 || 0 ||  ||  || 2014–2022
|- bgcolor=
| 25. ||align=left bgcolor=#FFFFFF|  || Schemtschuschina Sotschi
| 7 || 222 || 61 || 57 || 104 || 263 || 390 ||  || 240 || 0 ||  ||  || 1993–1999
|- bgcolor=
| 26. ||align=left bgcolor=#FFFFFF|  || Arsenal Tula
| 7 || 190 || 60 || 45 || 105 || 208 || 311 ||  || 225 || 0 ||  ||  || 2014/15, 2016–2022
|- bgcolor=
| 27. ||align=left bgcolor=#FFFFFF|  || Spartak Naltschik
| 6 || 194 || 54 || 57 || 83 || 207 || 239 ||  || 219 || 0 ||  ||  || 2006–2012
|- bgcolor=
| 28. ||align=left bgcolor=#FFFFFF| || Tekstilschtschik Kamyschin
| 5 || 158 || 53 || 43 || 62 || 172 || 177 ||  || 202 || 0 ||  ||  || 1992–1996
|- bgcolor=
| 29. ||align=left bgcolor=#FFFFFF|  || Kamas Nabereschnyje Tschelny
| 5 || 162 || 51 || 32 || 79 || 198 || 253 ||  || 185 || 0 ||  ||  || 1993–1997
|- bgcolor=#FFEFD5
| 30. ||align=left bgcolor=#FFFFFF|  || FK Chimki
| 5 || 150 || 37 || 40 || 73 || 155 || 237 ||  || 151 || 0 ||  ||  || 2007–2009, 2020–
|- bgcolor=
| 31. ||align=left bgcolor=#FFFFFF|  || Uralan Elista
| 5 || 150 || 36 || 39 || 75 || 138 || 225 ||  || 147 || 0 ||  ||  || 1998–2000, 2002–2003
|- bgcolor=#FFEFD5
| 32. ||align=left bgcolor=#FFFFFF| || FK Sotschi
| 3 || 90 || 40 || 22 || 28 || 143 || 102 ||  || 142 || 0 ||  ||  || 2019–
|- bgcolor=
| 33. ||align=left bgcolor=#FFFFFF|  || Lutsch-Energija Wladiwostok
| 4 || 124 || 34 || 32 || 58 || 116 || 187 ||  || 134 || 0 ||  ||  || 1993, 2006–2008
|- bgcolor=
| 34. ||align=left bgcolor=#FFFFFF|  || Baltika Kaliningrad
| 3 || 98 || 30 || 37 || 31 || 114 || 111 ||  || 127 || 0 ||  ||  || 1996–1998
|- bgcolor=#FFEFD5
| 35. ||align=left bgcolor=#FFFFFF| || Fakel Woronesch
| 4 || 124 || 31 || 29 || 64 || 101 || 175 ||  || 122 || 0 ||  ||  || 1992, 1997, 2000–2001, 2022–
|- bgcolor=
| 36. ||align=left bgcolor=#FFFFFF|  || Dynamo Stawropol
| 3 || 94 || 27 || 23 || 44 || 94 || 125 ||  || 104 || 0 ||  ||  || 1992–1994
|- bgcolor=
| 37. ||align=left bgcolor=#FFFFFF| || FK Tjumen
| 5 || 154 || 25 || 26 || 103 || 116 || 326 ||  || 101 || 0 ||  ||  || 1992, 1994–1995, 1997–1998
|- bgcolor=#FFEFD5
| 38. ||align=left bgcolor=#FFFFFF|  || FK Orenburg
| 3 || 90 || 26 || 22 || 42 || 92 || 122 ||  || 100 || 0 ||  ||  || 2016/17, 2018–2020, 2022–
|- bgcolor=
| 39. ||align=left bgcolor=#FFFFFF|  || Wolga Nischni Nowgorod
| 3 || 104 || 25 || 16 || 63 || 83 || 171 ||  || 91 || 0 ||  ||  || 2011–2014
|- bgcolor=
| 40. ||align=left bgcolor=#FFFFFF|  || Mordowija Saransk
| 3 || 90 || 20 || 22 || 48 || 82 || 150 ||  || 82 || 0 ||  ||  || 2012/13, 2014–2016
|- bgcolor=
| 41. ||align=left bgcolor=#FFFFFF| || Okean Nachodka
| 2 || 64 || 22 || 14 || 28 || 65 || 83 ||  || 80 || 0 ||  ||  || 1992–1993
|- bgcolor=
| 42. ||align=left bgcolor=#FFFFFF| || Presnja Moskau
| 2 || 60 || 19 || 11 || 30 || 74 || 102 ||  || 68 || 0 ||  ||  || 1992–1993
|- bgcolor=
| 43. ||align=left bgcolor=#FFFFFF|  || Sokol Saratow
| 2 || 60 || 17 || 13 || 30 || 55 || 87 ||  || 64 || 0 ||  ||  || 2001–2002
|- bgcolor=
| 44. ||align=left bgcolor=#FFFFFF|  || Lada Toljatti
| 2 || 64 || 10 || 16 || 38 || 42 || 105 ||  || 46 || 0 ||  ||  || 1994, 1996
|- bgcolor=
| 45. ||align=left bgcolor=#FFFFFF| || FK Tambow
| 2 || 60 || 12 || 8 || 40 || 56 || 106 ||  || 44 || 0 ||  ||  || 2019–2021
|- bgcolor=#FFEFD5
| 46. ||align=left bgcolor=#FFFFFF|  || FK Nischni Nowgorod
| 1 || 30 || 8 || 9 || 13 || 26 || 39 ||  || 33 || 0 ||  ||  || 2021–
|- bgcolor=
| 47. ||align=left bgcolor=#FFFFFF|  || FK Tosno
| 1 || 30 || 6 || 6 || 18 || 23 || 54 ||  || 24 || 0 ||  ||  || 2017/18
|- bgcolor=
| 48. ||align=left bgcolor=#FFFFFF|  || Sibir Nowosibirsk
| 1 || 30 || 4 || 8 || 18 || 34 || 58 ||  || 20 || 0 ||  ||  || 2010
|- bgcolor=
| 49. ||align=left bgcolor=#FFFFFF|  || FK Jenissei Krasnojarsk
| 1 || 30 || 4 || 8 || 18 || 24 || 55 ||  || 20 || 0 ||  ||  || 2018/19
|- bgcolor=
| 50. ||align=left bgcolor=#FFFFFF|  || FK SKA-Chabarowsk
| 1 || 30 || 2 || 7 || 21 || 16 || 55 ||  || 13 || 0 ||  ||  || 2017/18
|}

Weblinks 
 Ewige Tabelle der Premjer-Liga auf weltfussball.de

Einzelnachweise 

Premjer-Liga
Premjerliga